

Оук-Гіллс — переписна місцевість в окрузі Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія
 Оук-Гіллс — переписна місцевість, штат Орегон
 Оук-Гіллс — переписна місцевість, штат Пенсільванія